Николай Бугров:
 Бугров, Николай Александрович (1839—1911) — крупнейший нижегородский купец, хлебопромышленник, финансист и домовладелец, меценат.
 Бугров, Николай Андреевич (1905 — ?) — советский конструктор оружия, лауреат Сталинской премии.